L'armée allemande peut faire référence à :
 la Deutsches Heer pour l'armée de terre de l'Empire allemand de 1871 à 1919 ;
 la Reichswehr pour l’armée de la république de Weimar, de 1919 à 1935 ;
 la Wehrmacht et la Waffen-SS, qui ont constitué les forces armées du Troisième Reich de 1935 à 1945 ;
 la Nationale Volksarmee, qui fut l'armée de la République démocratique allemande, de 1956 à 1990 ;
 la Bundeswehr, armée de la République fédérale d'Allemagne de 1955 à 1990, puis de l'Allemagne réunifiée depuis 1990.

Entre 1946 et 1955, il n'y avait pas d'armée allemande, à la suite de la dissolution — par les nations occupant l'Allemagne et l'Autriche — de la Wehrmacht et de toutes les unités militaires ou paramilitaires associées au parti nazi.